Rive peut faire référence à :

Nom commun

La rive est une dénomination hydrographique. Ce qui a trait à la rive est .

C'est surtout la ligne de contact entre l'eau et la terre, jusqu'au sommet de la berge qui borde une étendue d'eau douce : cours d'eau (fleuve, rivière), étang, lac.

Ce terme peut s'étendre pour identifier la bordure de tout type d'écoulement fluide  unidirectionnel.

Bien que plusieurs langues ne font pas de distinction entre les termes "rive" et "berge" dans leurs définitions (ex: shore en anglais), il est généralement entendu qu'une rive représente le bord facilement inondable d'un cours d'eau, tandis qu'une berge inclut en même temps la partie escarpée et généralement sèche de ce bord.

Architecture 
 La rive de toit est l'extrémité du toit sur un pignon (ex: tuile de rive).
 La rive d'une planche, son chant

Toponymie
 Rive est une commune de la province de Verceil dans le Piémont en Italie
 Rive est un quartier de la ville de Genève en Suisse
 Rive d'Arcano, commune italienne de la province d'Udine dans la région Frioul-Vénétie Julienne en Italie

Références